Codien Zwaardemaker-Visscher (1835-1912), vertaalster en publiciste
Hendrik Zwaardemaker (1857-1930), arts en hoogleraar
Zwaardemaker (Zaans bedrijf), een voormalige gortpellerij en mengvoederfabriek te Zaandam
Zwaardemaker, een marmelademerk